

Особи 
 Карла Бруні (; *23 грудня 1968, Турин) — французька співачка італійського походження, колишня модель, дружина президента Франції Ніколя Саркозі.
 Бруні Антон Йосипович (1767—1825, справжнє ім'я — Антоніо Бруні, Antonio Bruni)— російський художник італійського походження, реставратор живопису.
 Бруні Федір Антонович (1799—1875, справжнє ім'я Фіделіо Бруні) — син Антоніо Бруні, російський художник італійського походження, художник-монументаліст, представник академізму. Був ректором Петербурзької Академії мистецтв.
 Бруні Микола Олександрович (1856—1935) — російський художник.
 Бруні Лев Олександрович (1894—1948) — російський художник.
 Леонардо Бруні, Леона́рдо Бру́ні Ареті́но (італ. Leonardo Bruni Aretino; нар. бл. 1370, Ареццо — пом. 8 березня 1444, Флоренція) — італійський мислитель, письменник та філософ епохи Відродження, учень Салютаті.
 Бруні Сурін (англ. Bruny Surin; нар. 12 липня 1967, Кап-Аїтьєн, Гаїті) — канадський легкоатлет, що спеціалізується на спринті та стрибках у довжину, олімпійський чемпіон 1996 року, дворазовий чемпіон світу.
 Валерія Бруні-Тедескі — режисерка, сестра Карли Бруні.
 Ракеле Бруні (італ. Rachele Bruni, нар. 4 листопада 1990, Флоренція, Італія) — італійська плавчиня, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.

Географія 

 Бруні (острів) Бруні (англ. Bruny Island, тасманійська мова острова Бруні Lunawanna-alonnah) — острів у Тасмановому море біля південно-східного узбережжя острова Тасманія.
 Бруні (Техас), Бруні (англ. Bruni) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Вебб штату Техас.
Італійські прізвища